Kappa  kan syfta på:

 Kappa (bokstav) – en bokstav i det grekiska alfabetet
 Kappa (plagg) – samlande benämning på olika typer av ytterplagg
 Kappa (avhandling) – en sammanfogande text som integrerar olika delar i en sammanläggningsavhandling
 Kappa (matematiktävling) – en tävling i matematik för lärare
 Valvkappa – det kupiga fältet mellan bågar och valvribbor i ett valv
 Kappa (mytologisk gestalt) – en gestalt i japansk mytologi
 Kappa (företag) – ett internationellt klädmärke och sportutrustningstillverkare
 Lancia Kappa – en italiensk personbil
 Kappa – ett parti av rynkat tyg på möbler och gardiner, se volang
 Kappa - En emoji på twitch som betyder att man är sarkastisk eller skojar

Geografi

Antarktis 

 Kappa (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar